Поликапролактон (, ) — биоразлагаемый полиэфир с низкой температурой плавления (59-64 градусов). Является полимером ε-капролактона. Широко применяется для производства специальных полиуретанов.

Биомедицинские применения 
 Как шовный материал.
 Как саморассасывающийся термальный имплантат пролонгированного действия (филлер), обладающий как способностью стимулировать рост фиброзной ткани, так и восполняющий объём за счёт собственных компонентов.
 Как материал для получения волокнистых каркасов тканеинженерных конструкций.

Разрешен FDA для биомедицинского применения.
Биодеградация в теле человека происходит медленно, около 3 лет. Продуктами деградации являются капроновая кислота, вода, CO2 .

Использование в прототипировании 
Используется для лепки и прототипирования в домашних условиях. Для этих целей продается под названиями: ПластиLine, Hand Moldable Plastic, Mold-Your-Own Grips, InstaMorph, Shapelock, Friendly Plastic, Plastimake, Polymorph, Protoplastic, Полиморфус, Экоформакс, ПластикУм.

Может использоваться в 3д-принтере RepRap.

Другие применения 
Из сополимерных смол поликапролактона и крахмала изготавливаются биоразлагаемые пакеты (технология разработана институтом SINAS).

Получение 
Синтезируется из ε-капролактона при нагреве и использовании катализаторов:

Коммерческое производство 
Поликапролактон производился бельгийской компанией Solvay (торговая марка CAPA), в 2008 году бизнес был продан шведско-британской компании Perstorp AB.

Второй производитель — Union Carbide (торговая марка TONE), в 1999 году компания куплена Dow Chemical.

Третий производитель — японская компания Daicel Corporation (торговые марки Cellgreen и Placcel M).

Производят поликапролактон также компании BASF SE (не очень активно), Sigma-Aldrich Corporation, Polysciences Inc. и некоторые другие.

В России производства поликапролактона нет.

Примечания 

Термопласты
Полиэфиры